Соревнования по бегу на 100 метров с барьерами у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 12—13 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышла 31 легкоатлетка.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

 Результаты Юлии Кондаковой и Екатерины Галицкой из России были аннулированы 1 февраля 2019 года решением Спортивного арбитражного суда. На основании доклада Макларена и показаний Григория Родченкова был сделан вывод, что спортсменки принимали допинг.

Финал 

Финал в беге на 100 метров с барьерами у женщин состоялся 13 августа 2014 года. Бронзовая призёрка чемпионата мира 2013 года британка Тиффани Портер на 3 сотые секунды опередила обладательницу лучшего результата сезона Синди Бийо из Франции и стала чемпионкой Европы. В таком же порядке Портер и Бийо располагались и по итогам предварительных забегов и полуфиналов.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике